Михаил Нагой:
 Нагой, Михаил Александрович (ум. 1618) — первый уфимский воевода.
 Нагой, Михаил Фёдорович (ум. 1612) — боярин и воевода.